Zineb ist:

 Zineb, ein pilztötendes Pflanzenschutzmittel
 Zineb Jammeh, Vorname der ehemaligen First Lady Gambias
 Zineb Triki, Vorname einer marokkanisch-französischen Schauspielerin.